Боло Йен (; род. 3 июля 1946) — китайский актёр, культурист и мастер боевых искусств. Его наиболее известные роли в кино: Боло в фильме «Выход дракона», Чон Ли в «Кровавом спорте», Чан «Вьетнамская кобра» Ли в «Кровавой битве», Мун в «Двойном ударе», а также мастер Шинго в «Сильнейшем ударе» и «Сильнейшем ударе 2».

Биография 
Боло Йен родился 3 июля 1946 года в уезде Мэйсянь провинции Гуандун. Как и многие другие молодые китайцы, начал изучать кунг-фу у местных мастеров. Кроме того, он увлекся акробатикой и поднятием тяжестей. Вопреки распространённому мнению, Боло не был чемпионом по Сётокан-карате и никогда этим видом единоборства не занимался.

Многие мои коллеги предпочитают наносить на экране размашистые удары руками и ногами, которые смотрятся красиво и очень нравятся не слишком искушенному зрителю. Я отдаю предпочтение более незаметным движениям, хотя важна не демонстрация техники, а личность, которая эту технику демонстрирует. На экране я стараюсь передать не форму, а содержание, не внешние аспекты боевых искусств, а внутренние, демонстрирую не столько технику, сколько дух. Человек, просто овладевший техникой, может нанести сто красивых ударов ногами, и искушенный зритель останется равнодушным. Истинному мастеру достаточно выполнить одно незаметное, но наполненное энергией и духом движение, чтобы тот же зритель понял, кто перед ним.

В середине 1960-х годов в поисках новых возможностей Боло перебрался в Гонконг, преодолев пролив вплавь. На новом месте он открыл школу культуризма и вскоре попал в поле зрения одного из агентов студии братьев Шоу, который предложил ему сняться в кино. Чем больше Боло «накачивался», тем серьёзней становились роли. В 1970 году Боло завоевал титул «Мистер Гонконг», а через год распрощался со студией Шоу.

На пробах к рекламному ролику сигарет Winston Боло познакомился с Брюсом Ли. Между ними сложились дружеские отношения, и в 1973 году Брюс Ли пригласил его в свой фильм «Выход дракона». В дальнейшем Боло снялся в нескольких боевиках кунг фу, но самой известной его ролью стал злодей Чон Ли в фильме американской киностудии Cannon Films «Кровавый спорт», где его партнёром был Жан-Клод Ван Дамм. После этой роли и в дальнейшем Боло разрабатывал на экране образ классических «мускулистых негодяев», а одной из немногих его ролей в качестве положительного героя стала работа в фильмах «Сильнейший удар», «Сильнейший удар 2» и «Полицейский двухтысячного года».

Кино — моя работа, моя жизнь. Я отношусь спокойно к тому, что играю подонков. Меня никогда не огорчало, что меня периодически побеждают или убивают. В конце концов, эти роли принесли мне мировую известность.

В 2008 году Боло официально покинул кинематограф, при этом сохранив за собой место председателя гонконгской физкультурной коммерческой организации и менеджера тайбэйской международной ассоциации культуризма. Тем не менее в 2013 году он принял участие в съёмках казахстанского боевика «Весь мир у наших ног» (), который вышел в прокат Казахстана в 2015 году, а в 2017 году был выпущен в Северной Америке под названием «Бриллиантовый картель» ().

Избранная фильмография

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

Мастера боевых искусств